The Grip of Iron – film del 1913 diretto da Arthur Charrington
 The Grip of Iron – film del 1920 diretto da Bert Haldane